Фрейстейдн Торбергссон (, 12 мая 1931 — 23 октября 1974) — исландский шахматист, национальный мастер. Чемпион Исландии 1960 г. Серебряный призер чемпионата Исландии 1971 г. Победитель турнира северных стран 1965 г. В составе сборной Исландии участник пяти шахматных олимпиад (в том числе на 1-й доске) и командного первенства мира среди студентов 1958 г. Многократный участник традиционных международных турниров в Рейкьявике.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Фрейстейдна Торбергссона в базе Chessgames
 Личная карточка Фрейстейдна Торбергссона на сайте 365Chess
Шахматисты Исландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад